Le tournoi de tennis de Düsseldorf est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1966 se dispute du 4 au .

Helga Schultze remporte le simple dames. En finale, elle bat Edda Buding.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Glenda Swan et Pat Walkden.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Düsseldorf

Navigation 

dames 1966
Dusseldorf
Sport en Allemagne en 1966
Tennis en juillet 1966